Жанауба:

 Жанауба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Жанауба — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.